Kimiko Date-Krumm era la detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Al Habtoor Tennis Challenge 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Jana Čepelová che ha battuto in finale Maria Elena Camerin 6–1, 6–2.

Teste di serie 

  Jana Čepelová (Campionessa)
  Patricia Mayr-Achleitner (semifinali)
  Julija Putinceva (Quarti di finale; ritiro)
  Nadežda Kičenok (primo turno)

  Tadeja Majerič (quarti di finale)
  Petra Martić (secondo turno)
  Anna-Lena Friedsam (quarti di finale)
  Nina Bratčikova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Al Habtoor Tennis Challenge 2013